Razdelna peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Разделна) :
Razdelna, village bulgare de l'obchtina de Galabovo, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Razdelna, village bulgare de l'obchtina de Beloslav, situé dans l'oblast de Varna.